Bantsimba est un nom de famille notamment porté par :

 Dieudonné Bantsimba (?-), homme politique congolais, maire de Brazzaville
 Jean-Vivien Bantsimba (1982-), footballeur international congolais
 Simon Bantsimba (1950-), arbitre congolais de football